Chamaemyces — рід грибів родини Agaricaceae. Назва вперше опублікована 1909 року.

Класифікація 
До роду Chamaemyces відносять 8 видів:
 Chamaemyces alphitophyllus
 Chamaemyces carmelensis
 Chamaemyces demisannula
 Chamaemyces demisannulus
 Chamaemyces fracidus
 Chamaemyces medullaris
 Chamaemyces paraensis
 Chamaemyces pseudocastaneus

Примітки

Джерела 
 Earle, F.S. 1909. The genera of North American gill fungi. Bulletin of the New York Botanical Garden. 5:373-451 - P.446

Роди грибів
Печерицеві